Medway kan syfta på:

 Medway (distrikt) – ett distrikt i Kent, England
 Medway (flod i England) – ett vattendrag i England
 Medway, Maine – en ort i Maine, USA
 Medway, Massachusetts – en ort i Norfolk County, Massachusetts, USA
 Rochester-upon-Medway, Kent, England
 Medway Creek – ett vattendrag i Kanada
 Medway Dam – flera
 Medway Lake – flera
 Medway River – flera